San Gerardo steht für:

 San Gerardo (Azuay), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Girón der ecuadorianischen Provinz Azuay
 San Gerardo (Chimborazo), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Guano der ecuadorianischen Provinz Chimborazo
 San Gerardo (El Salvador), Gemeinde in El Salvador

Siehe auch:
 San Gerardo Maiella (Rom), römische Titelkirche